Stanisławiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Stanisławiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie wińkowieckim
 Stanisławiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim
 Stanisławiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoarchanhelskim
 Stanisławiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim